Больши́е Арбаты́:

 Большие Арбаты — деревня в Таштыпском районе Хакасии.
 Большие Арбаты — река северо-западных отрогов Джойского хребта.